Kangwa ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Kangwa (* 1988), simbabwischer Fußballspieler
 Edward Kangwa (* 1977), sambischer Fußballspieler
 Evans Kangwa (* 1992), sambischer Fußballspieler
 Godfrey Kangwa († 1993), sambischer Fußballspieler
 Kings Kangwa (* 1999), sambischer Fußballspieler